Kiesgrube steht für:
 Kiestagebau
 Baggersee

Kiesgrube oder Kiesgruben heißen folgende geographische Objekte:

Gewässer:
 Kiesgrube Adria, Dessau-Roßlau
 Kiesgrube Efferen, Hürth
 Kiesgrube Eilenburg, Landkreis Nordsachsen. 
 Kiesgrube Immelborn im Wartburgkreis, Thüringen
 Kiesgrube Kröllwitz, Halle (Saale)
 
Naturschutzareale (einschließlich allfälliger weiterer Gewässer):
 Kiesgrube Aitrach (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Tübingen 
 Sandgrube im Jagen 86, Berlin (im Volksmund meist Kiesgrube)
 Bessunger Kiesgrube, Naturschutzgebiet in Darmstadt
 Kiesgrube Kater, Naturdenkmal in Detmold
 Kiesgrube am Hardtwald Durmersheim, Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg
 Kiesgrube Wahn, Naturschutzgebiet in Köln-Porz
 Bong’sche Kiesgrube, bei Mainflingen, Hessen, Teil des Naturschutzgebiets Bong’sche Kiesgrube und Mainufer bei Mainflingen
 Lübbersdorfer Kiesgrube, Naturschutzgebiet in Oldenburg
 Kiesgrube Käppelin, Naturschutzgebiet in Weil am Rhein 
 Weilbacher Kiesgruben, Naturschutzgebiet in Weilbach
 Kiesgrube Weberalten, Naturschutzgebiet im Landkreis Lörrach
 Naturschutzgebiet Kiesgrube Wüstmark, Naturschutzgebiet in Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern

Kiesgrube, Weiteres:
 Die Kiesgrube, Roman 

Siehe auch:
 Sandgrube